Die Warnliste invasiver Gefäßpflanzenarten in Deutschland wurde vom Bundesamt für Naturschutz im Jahre 2013 veröffentlicht. Erfasst wurden 38 Neophyten, die sich in der Bundesrepublik Deutschland invasiv ausbreiten sowie 17 potentiell invasive Arten.

Liste

Warnliste 
In der Warnliste sind die im Bezugsgebiet (noch) nicht wild lebenden gebietsfremden Arten, die in anderen klimatisch und naturräumlich vergleichbaren Regionen invasiv sind oder bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie im Bezugsgebiet invasiv werden und für die daher gezielte vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung der Einbringung erforderlich sind.

 Rotnerviger Ahorn (Acer rufinerve)
 Fingerblättrige Akebie (Akebia quinata)
 Folterpflanze (Araujia sericifera)
 Kreuzstrauch (Baccharis halimifolia)
 Grüne Gabelalge (Codium fragile spp. atlanticum)	
 Grüne Gabelalge (Codium fragile spp. scandinavicum)
 Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes)
 Igniscum (Fallopia sachalinensis ‚Igniscum‘)
 Persischer Bärenklau (Heracleum persicum)
 Sosnowsky-Bärenklau (Heracleum sosnowskyi)
 Flutendes Heusenkraut (Ludwigia peploides)
 Pfannengras (Paspalum paspalodes)
 Durchwachsener Knöterich (Persicaria perfoliata)
 Kudzu (Pueraria lobata)
 Columbusgras (Sorghum × almum)
 Glattes Schlickgras (Spartina alterniflora)	
 Wakame (Undaria pinnatifida)

Managementliste 
Die Managementliste erfasst Arten, für die in einem neuen Forschungsvorhaben des Bundesamtes für Naturschutz geprüft wird, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine weitere Ausbreitung dieser invasiven Arten zu verhindern und die Auswirkungen der Ausbreitung zu vermindern.

 Eschen-Ahorn (Acer negundo)
 Götterbaum (Ailanthus altissima)
 Großer Algenfarn (Azolla filiculoides)
 Gewöhnliches Hundszahngras (Cynodon dactylon)
 Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis)
 Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii)
 Drüsiges Weidenröschen (Epilobium ciliatum)
 Bastard-Staudenknöterich (Fallopia × bohemica)
 Japan-Staudenknöterich (Fallopia japonica)
 Sachalin-Staudenknöterich (Fallopia sachalinensis)
 Pennsylvanische Esche (Fraxinus pennsylvanica)
 Silber-Goldnessel (Galeobdolon argentatum)
 Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum)
 Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus)
 Kaukasus-Glanzfetthenne (Phedimus spurius)
 Weymouth-Kiefer (Pinus strobus)
 Bastard-Pappel (Populus × canadensis)
 Späte Traubenkirsche (Prunus serotina)
 Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
 Rot-Eiche (Quercus rubra)
 Robinie (Robinia pseudoacacia)
 Kartoffel-Rose (Rosa rugosa)
 Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)
 Späte Goldrute (Solidago gigantea)
 Salz-Schlickgras (Spartina anglica)
 Lanzett-Herbstaster (Symphyotrichum lanceolatum)
 Neubelgien-Herbstaster (Symphyotrichum novi-belgii)
 Gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris)

Aktionsliste 
In der Aktionsliste werden invasiv bewertete Pflanzen erfasst, deren aktuelle Verbreitung noch als kleinräumig gilt.

 Nadelkraut (Crassula helmsii)
 Großer Wassernabel (Hydrocotyle ranunculoides)
 Wechselblatt-Wasserpest (Lagarosiphon major)
 Großblütiges Heusenkraut (Ludwigia grandiflora)
 Kents Heusenkraut (Ludwigia × kentiana)
 Gelbe Scheinkalla (Lysichiton americanus)
 Brasilianisches Tausendblatt (Myriophyllum aquaticum)
 Verschiedenblättriges Tausendblatt (Myriophyllum heterophyllum)
 Pontischer Rhododendron (Rhododendron ponticum)
 Rote Schlauchpflanze (Sarracenia purpurea)

Galerie 

Warnliste

Managementliste

Aktionsliste

Siehe auch 
 Liste der Neophyten in Deutschland
 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species

Einzelnachweise 

Liste (Botanik)
!Warnliste invasiver Gefasspflanzenarten in Deutschland
Naturschutz (Deutschland)
Flora von Deutschland (TDWG)